probostwo:

1. parafia podlegająca proboszczowi

2. stanowisko, urząd proboszcza

3. budynek, mieszczący siedzibę probostwa i zwykle mieszkanie proboszcza

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 1 podstawowa
 Probostwo – część miasta Kłecko
 Probostwo – część miasta Koronowo
 Probostwo – część miasta Murowana Goślina
 Probostwo – część miasta Łęczyca
 Probostwo – część miasta Pobiedziska
 Probostwo – część miasta Środa Śląska
 Probostwo – część wsi Lubomin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Probostwo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Probostwo – część wsi Grabów w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Probostwo – część wsi Radzanowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
 Probostwo – część wsi Więckowy w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy

Inne 
 Probostwo – osiedle w granicach administracyjnych miasta Żnin

Zobacz też 
 Probostwo Dolne
 Probostwo Górne

Przypisy